De 2de Golden League voor vrouwen 2014/15 vond plaats in Denemarken, Noorwegen en Frankrijk. De Golden League bestaat uit 3 poulefases, die worden gespeeld gedurende het seizoen in achtereenvolgens Denemarken, Noorwegen en Frankrijk. Over de 3 poulefases wordt een eindrangschikking opgemaakt. Voor de 3 poulefases wordt telkens een vierde land uitgenodigd, dit land doet niet mee voor de eindoverwinning.

Eerste ronde
De eerste ronde werd gehouden in Denemarken van 9 t/m 12 oktober 2014 in de steden Holstebro, Esbjerg en Aarhus. Brazilië werd als vierde land uitgenodigd.

Tweede ronde
De tweede ronde werd gehouden in Noorwegen van 27 t/m 30 november 2014 in de steden Larvik en Oslo. Servië werd als vierde land uitgenodigd.

Derde ronde
De derde ronde werd gehouden in Frankrijk van 19 t/m 22 maart 2015 in de steden Dijon en Besançon. Polen werd als vierde land uitgenodigd.

Eindrangschikking
Voor de eindrangschikking tellen alleen de onderlinge resultaten van de drie gastlanden.

Handbal in 2014
Handbal in 2015
Handbal in Denemarken
Handbal in Noorwegen
Handbal in Frankrijk
Vrouwenhandbal
Sportevenement in Denemarken
Sportevenement in Noorwegen
Sportevenement in Frankrijk